Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisinstrumentatietechnici, de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisinstrumentatietechnici
 VVZ '49, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Soest
 VVZ Zaandam, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zaandam
 VV Zeewolde, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zeewolde
 VV Zuidwolde, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Zuidwolde